Сан-Марино на летних Олимпийских играх 2008 был представлен национальным Олимпийским комитетом Сан-Марино. 4 спортсмена квалифицировались на Олимпиаду в Пекине.

Состав и результаты олимпийской сборной Сан-Марино

Лёгкая атлетика 

Спортсменов — 1

На летних Олимпийских играх в Пекине в легкоатлетических соревнованиях сборную Сан-Марино представлял Ивано Буччи. В беге на 400 метров Буччи показал свой лучший результат в сезоне (48,54 с.) и занял 7-е место в своём забеге, опередив лишь китайского спортсмена Лю Сяошэна.
Мужчины

Стрельба 

Женщины

Плавание 

Страны на летних Олимпийских играх 2008 года
2008 год в Сан-Марино